Motociklistična Velika nagrada Italije 1990 je bila četrta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 20. maja 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990